MBB est un sigle qui peut désigner :
 Messerschmitt-Bölkow-Blohm, ancien constructeur aéronautique allemand, aujourd'hui part du groupe Airbus ;
 McKinsey, Boston Consulting Group, Bain, les 3 plus gros cabinets de conseil en stratégie au monde ;
 Millie Bobby Brown, actrice britannique de séries télévisées, née en  ;
 Militärbefehlshaber in Belgien und Nordfrankreich,  Commandement militaire des forces d'occupation allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale, basé à Bruxelles et couvrant la Belgique et les départements français du Nord et Pas-de-Calais.

Homonymie d'acronyme